Люце́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Люценко Данило Юхимович — український педагог, титулярний радник, син Юхима Петровича.
 Люценко Любов Миколаївна — оперна співачка (драматичне сопрано) і педагог по вокалу.
 Люценко Олександр Юхимович (1806—1884) — український археолог, музеєзнавець, дійсний статський радник, син Юхима Петровича.
 Люценко Юхим Петрович (1776—1854) — український агроном, письменник, перекладач, статський радник, батько Данила, Олександра та Юхима.
 Люценко Юхим Юхимович (1810—1891) — український археолог, поет, надвірний радник, син Юхима Петровича.